Rachel Maclean peut désigner :

 Rachel Maclean (née en 1965), femme politique conservatrice britannique ;
  (née en 1987), artiste de multimédia écossaise.